Угринич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Угринич, Велько (1885—1958) — югославский хорватский футболист.
 Угринич, Филип (род. 1999) — швейцарский футболист, играющий на позиции полузащитника. См. также 
 Угриничи — село на Украине, находится в Любешовском районе Волынской области.